Карамаса́ры () — село в Апастовском районе Республики Татарстан, в составе Верхнеаткозинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от фитонима «карама» (вяз) и гидрографического термина финно-угорского происхождения «сар» (болото). В дореволюционных источниках упоминается также под названием Кармаса.

География 
Село находится в 33 км к северу от районного центра, посёлка городского типа Апастово.

История 
Село основано в XVII веке. В XVIII – первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в селе функционировали мечеть, кузница, 3 ветряные мельницы, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1317 десятин.

До 1920 года село входило в Ивановскую волость Свияжского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Свияжского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 года в Ульянковском, с 1 августа 1927 года в Кайбицком, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 4 марта 1964 года в Апастовском районах.

С 1930 года село входило в колхоз «Магариф».

Население 

Национальный состав села: татары.

Известные уроженцы 
Гали Хужи (1912–1966) – поэт, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды.

Рахман Ильяс (настоящая фамилия — Ильясов) (15 марта 1908, дер. Карамсар, Казанской губернии Российская империя (ныне Апастовского района Республики Татарстан) — 23 августа 1943) — татарский советский писатель и драматург.

Экономика 
Жители работают преимущественно в сельскохозяйственном предприятии «Свияга», занимаются полеводством, молочным скотоводством, овцеводством.

Объекты образования, культуры и медицины 
В селе действуют детский сад, сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (1994 год).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Примечания 

Населённые пункты Апастовского района